Toto je seznam měst v Kyrgyzstánu.

Reference

Externí odkazy
 

 
Kyrgyzstán
města